Kansjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kansjön, Blekinge, sjö i Karlskrona kommun,  (10,4 ha)
Kansjön, Småland, sjö i Nässjö kommun,  (73,1 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn